Tommy est le diminutif anglosaxon du prénom Thomas et également désormais un prénom masculin.

Il fut ainsi le surnom donné aux soldats britanniques des deux guerres mondiales (les tommies) : 
 Tommy, le soldat britannique.

Le nom Tommy peut également faire référence à :
 Tommy, un opéra-rock du groupe de rock britannique The Who sorti en 1969.
 Tommy, un film de propagande soviétique de Yakov Protazanov, sorti en 1931 inspiré par la nouvelle Train blindé 14-69 de Vsevolod Ivanov.
 Tommy, un film musical britannique de Ken Russell, sorti en 1975 inspiré de l'album.
 Tommy, un poème narratif de Stephen King, paru en 2010 dans le magazine Playboy.
 Tommy, un court métrage français réalisé par Arnold de Parscau sorti en 2012
 Tommy, un long métrage suédois réalisé par Tarik Saleh sorti en 2014
 Tommy the Little Dragon, une série d'animation russe sortie en 2017.

Homonymie de titre